Johanneswunsch ist die historische Bezeichnung der Orte

 Johanneswunsch, Kreis Friedeberg, Provinz Brandenburg, 1938–1945 Provinz Pommern, jetzt Rolewice, Woiwodschaft Lebus
 Johanneswunsch, Kreis Landsberg (Warthe), Provinz Brandenburg, jetzt Dobrojewo (Skwierzyna),  Woiwodschaft Lebus